

Persone 
 Alfred Hitchcock – regista britannico
 Bill Hitchcock – ex giocatore di football canadese
 Charles Hitchcock – geologo statunitense 
 Charles Hitchcock Adams – astronomo dilettante statunitense
 Edward Hitchcock – medico e educatore statunitense
 Edward Hitchcock – geologo, paleontologo e botanico statunitense
 Frank Harris Hitchcock – politico statunitense 
 Jane Stanton Hitchcock – scrittrice e sceneggiatrice statunitense
 Katie Hitchcock – ex sciatrice statunitense
 Patricia Hitchcock – attrice e produttrice cinematografica britannica
 Raymond Hitchcock – attore statunitense
 Robyn Hitchcock – cantautore e chitarrista inglese
 Russell Hitchcock – musicista e cantante australiano
 Sylvia Hitchcock – modella statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hitchcock – città della Contea di Beadle, Dakota del Sud
 Hitchcock – città della Contea di Blaine, Oklahoma
 Hitchcock – città della Contea di Galveston, Texas
 Contea di Hitchcock – contea del Nebraska

Musica 
 Hitchcock – singolo di Jack Harlow del 2017

Altro 
 Hitchcock – film statunitense del 2012 diretto da Sacha Gervasi
 Hitchcock Estate – dimora storica legata al movimento psichedelico a Millbrook, nello stato di New York
 7032 Hitchcock – asteroide della fascia principale